Lochfeldgraben ist ein Gewässername:

 Lochfeldgraben (Brunnengraben), linker Oberlauf des Brunnengrabens (zum Hauptkanal, zur Egau) bei Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Lochfeldgraben (Lohgraben), linker Oberlauf des dort noch Grabnatgraben genannten Lohgrabens (zur Egau) bis nahe Hofen, Gemeinde Dischingen, Kreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Lochfeldgraben (Scheine), rechter Zufluss der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) nach Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Lohfeldgraben